Karate na Igrzyskach Azjatyckich 2018 – jedna z dyscyplin rozgrywana podczas igrzysk azjatyckich w Dżakarcie i Palembangu. Zawody odbyły w dniach 25 – 27 sierpnia w Jakarta Convention Center w stolicy Indonezji. Do rywalizacji w dwunastu konkurencjach przystąpiło 208 zawodników z 34 państw.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 208 zawodników z 34 państw.

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Igrzyska Azjatyckie 2018
Karate